П'єтро I (? — 1195) — 13-й юдик (володар) Арборейського юдикату у 1186—1195 роках.
 П'єтро I Кандьяно (842—887) — 16-й венеціанський дож.
 П'єтро I Орсеоло (928—997) — 23-й венеціанський дож.
 П'єтро I (1048—1078) — 4-й граф Мор'єнна, Аости, Савоенс (Савойї), маркіз Турина і Суз в 1060—1078 роках.

Див. також 
 Петро I